Asatsja (rivier), een rivier in het Russische schiereiland Kamtsjatka
 Asatsja (vulkaan), een vulkaan in het Russische schiereiland Kamtsjatka